Фри́ма А́джимен () — британская актриса, наиболее известная исполнением роли Марты Джонс в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто».

Биография 
Фрима Аджимен выросла в микрорайоне Вудберри-Даун в лондонском районе Хакни. Её мама, Азар, — иранка, а отец, Озей, — уроженец Ганы. Они развелись, когда она была ещё ребёнком. Фрима жила с мамой, но отец всегда помогал им, помогает и сейчас. Также у неё есть младший брат Доменик, и старшая сестра Лейла. Сама Аджиман получила образование в католической школе Our Lady’s Convent RC High School, затем посещала католическую школу в Стэмфорд-Хилле и театральную школу имени Анны Шэр в Ислингтоне. Она обучалась исполнительскому искусству и драме в университете Мидлсекс, окончила его в 2000 году. У неё есть опыт боевого искусства, к которому она обратилась, чтобы усовершенствовать свою физическую форму для роли в телесериале «Доктор Кто».

Карьера 
Фрима снялась в нескольких сериях в разных сериалах, но в 2006 году у неё практически не было работы, и она бралась за всё подряд. Она подрабатывала в видеопрокате и регулярно посещала актёрские кастинги. Создатели телесериала «Доктора Кто» предложили Фриме сначала попробоваться на роль Салли Джекобс (секретарши Гарриет Джонс) в спецвыпуске «Рождественское вторжение». В итоге ей предложили роль в одной из последних серий второго сезона, — она сыграла одну из сотрудниц Торчвуда, убитую киберлюдьми. Тогда она ещё понятия не имела, что актриса Билли Пайпер уже ушла из сериала, а продюсеры именно её, Фриму, присмотрели на роль новой спутницы Доктора. Фрима была в восторге от команды «Доктора Кто» и радостно рассказывала в интервью, что Расселл Ти Дейвис прислал ей букет цветов в её первый съёмочный день, Дэвид Теннант успокаивал её, чтобы она не волновалась, а Билли Пайпер оставила ей напутствие: «Сделай это по-своему».

Избранная фильмография

Ссылки 

Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы озвучивания Великобритании